Эрнст Август Отто Ра́нке (; 1 апреля 1880, Любек — 4 мая 1917, Западный фронт) — немецкий , психиатр.

Биография 
Отто Ранке — средний из троих сыновей лютеранского священника Леопольда Фридриха Ранке и его второй супруги Юлии, урождённой Бевер (1850—1924). Его старший брат — египтолог Герман Ранке, младший брат — филолог Фридрих Ранке. В 1899 году Отто Ранке окончил любекскую гимназию Катаринеум и продолжил образование в университетах Гёттингена, Мюнхена и Киля, где изучал медицину.

В 1904 году Отто Ранке успешно сдал государственный экзамен на врача в Гейдельберге и защитил докторскую диссертацию. В 1904—1905 годах работал врачом-ассистентом в психиатрической клинике в Мюнхене. В 1905 году перешёл на работу под началом Макса Фишера в новом лечебном учреждении в Вислохе, современном Северо-Баденском психиатрическом центре. В 1907 году Ранке был назначен ассистентом Франца Ниссля в Гейдельбергской психиатрической клинике. В 1908 году получил право преподавания психиатрии и 27 августа 1914 года был назначен экстраординарным профессором Гейдельбергского университета.

20 сентября 1905 года Отто Ранке женился на Шарлотте Текле Эльзе, урождённой Циттель, вдове Шмидт. У супругов родилось двое сыновей и была одна приёмная дочь.

В Первую мировую войну Отто Ранке служил врачом баварского батальона пехотного ландштурма «Розенгейм». Погиб 4 мая 1917 года и был похоронен на солдатском кладбище в Оссонсе, кантон Жюнивиль.

Труды 
 Ueber Gehirnveranderungen bei der angeborenen Syphilis. Fischer, Jena 1908., zugl. Habilitationsschrift, Univ. Heidelberg. ()
 Neue Kenntnisse und Anschauungen von dem mesenchymalen Synzytium und seinen Differenzierungsprodukten unter normalen und pathologischen Bedingungen: gewonnen mittels der Tanninsilbermethode von N. Achúcarro. (= Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse : Abteilung B, Biologische Wissenschaften ; 1913, 3). Winter, Heidelberg 1913.
 Zur Theorie mesenchymaler Differenzierungs- und Imprägnationsvorgänge: unter normalen und pathologischen Bedingungen (mit besonderer Berücksichtigung der Blutgefäßwand). (= Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse: Abteilung B, Biologische Wissenschaften ; 1914, 2). Winter, Heidelberg 1914.

Примечания

Литература 
 Alma Kreuter: Deutschsprachige Neurologen und Psychiater. Ein biographisch-bibliographisches Lexikon von den Vorläufern bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. de Gruyter, Berlin 1995, ISBN 3-11-183767-X, S. 1147.
 Dagmar Drüll: Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803—1932. Springer, Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-70760-5, S. 213f.

Выпускники Мюнхенского университета
Психиатры Германии
Преподаватели Гейдельбергского университета
Военные врачи Германии
Погибшие в Первую мировую войну
Умершие в департаменте Арденны
Похороненные в Гранд-Эсте